Kisses é uma série televisiva. A série estreou em 21 de novembro de 2008.

Ligações externas
 

2008 na televisão